Eastern League (1884)
 Eastern League (1916)
 Eastern League (baseball)
 Eastern League (baseball japonais)